Ле-Гран-Кевийи () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, центр одноименного кантона. Пригород Руана, расположен в 6 км к юго-западу от центра города, на противоположном берегу Сены, внутри одного из её меандров. Через территорию коммуны проходит автомагистраль N338. Один из многочисленных городов-спутников Руана, входит в состав Метрополии Руан Нормандия.

Население (2018) — 25 771 человек.

Достопримечательности 
 Концертный зал Зенит де Руан (Zénith de Rouen) на 8 тыс. мест
 Выставочный центр Руана, расположен на месте бывшего аэродрома
 Развлекательный центр Gaumont-Imax
 Церковь Святого Петра
 Театр Charles-Dullin

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,1 %
 промышленность — 19,8 %
 строительство — 7,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 50,2 %
 государственные и муниципальные службы — 22,6 %

Уровень безработицы (2017) — 15,2 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 19 750 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Ле-Гран-Кевийи с 2020 года занимает социалист Николя Рули (Nicolas Rouly), член Совета департамента Приморская Сена от кантона Ле-Гран-Кевийи. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 79,76 % голосов.

Города-побратимы 
  Химнкли, Великобритания
  Латцен, Германия
  Нес-Циона, Израиль
  Леви, Канада
  Мурундава, Мадагаскар

Галерея

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Франции